Pod Twoją obronę (modlitwa)
 Pod Twoją obronę (film)